Андрес Фелипе Роман Москера (; ) — колумбийский футболист, защитник клуба «Мильонариос».

Клубная карьера 
Роман начал профессиональную карьеру в клубе «Мильонариос». 28 мая 2017 года в матче против «Депортиво Кали» он дебютировал в Кубке Мустанга. В своём дебютном сезоне Андрес стал чемпионом Колумбии.

Достижения 
 Командные

 «Мильонариос»
 Чемпион Колумбии: Финалисасьон 2017

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Мильонариос»